Hauswirt steht für:
Hausbesitzer oder Hauseigentümer
pater familias, das Familienoberhaupt, meist der älteste oder ranghöchste Mann im römischen Haushalt
Führer der Hauswirtschaft
Ehemann
Vermieter

Siehe auch:
Hauswirth